Berhaut ist der Familienname von:
 Jean Berhaut (1902–1977), französischer Priester und Botaniker
 Marie Berhaut (1904–1993), französische Kunsthistorikerin